Pendry ist der Familienname folgender Personen:

 John Pendry (* 1943), britischer Physiker
 Shawna Pendry (* 2002), britische Biathletin
 Thomas Pendry, Baron Pendry (1934–2023), britischer Politiker (Labour Party)

en:Pendry